Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2005/2006 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2003/04 и 2004/05) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. В полной версии официального рейтинга количество снукеристов 97. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
 Официальный рейтинг снукеристов  
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2005 год в снукере
2006 год в снукере